|-
| 179701 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179702 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179703 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179704 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179705 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179706 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179707 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179708 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179709 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179710 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179711 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179712 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179713 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179714 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179715 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179716 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179717 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179718 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179719 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179720 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179721 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179722 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179723 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179724 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179725 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179726 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179727 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179728 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179729 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179730 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179731 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179732 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179733 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179734 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179735 - || || 5 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179736 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179737 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179738 - || || 5 de setembre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 179739 - || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179740 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179741 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179742 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179743 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179744 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179745 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179746 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179747 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179748 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179749 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179750 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179751 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179752 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179753 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179754 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179755 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179756 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179757 - || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179758 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179759 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179760 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179761 - || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 179762 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 179763 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179764 - || 2002 SC || 16 de setembre de 2002 || Vicques || M. Ory
|-
| 179765 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179766 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179767 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179768 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179769 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179770 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179771 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179772 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179773 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179774 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179775 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179776 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179777 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179778 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179779 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179780 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179781 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179782 - || || 17 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179783 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179784 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179785 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179786 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179787 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179788 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179789 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179790 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179791 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179792 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179793 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179794 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179795 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179796 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179797 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179798 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179799 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179800 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9